Uzzi was de zesde Israëlitische hogepriester die dienst heeft in de tabernakel. Over hem is verder niets bekend. Hij was de zoon van Bukki. Zijn voorvaderen waren Aäron, de priester en Levi.

Stamboom

Joods hogepriester